Дабар има више значења:

 Дабар, род животиња из реда глодара
 Европски дабар, врста дабра
 Канадски дабар, врста дабра
 Планински дабар, род и врста сјеверноамеричког глодара

или:

 Дабар (Оточац), насеље града Оточца, Хрватска
 Дабар (Хрваце), насеље у општини Хрваце, Хрватска
 Горњи Дабар, насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ
 Доњи Дабар, насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ

или:

 Дабар (Полимље), историјска област и средњовијековна жупа у Доњем Полимљу
 Дабар (Херцеговина), област и средњовијековна жупа у Источној Херцеговини
 Дабар (ријека), ријека код Санског Моста

или:

 Дабар (часопис), часопис Митрополије дабробосанске, Српске православне цркве